Restyling – termine di origine inglese (anche se generalmente non usato in inglese) utilizzato in diversi ambiti con il significato di una rivisitazione, in particolare nell'estetica, di un oggetto esistente senza uno stravolgimento consistente dello stesso
 Restyling – in ambito ferroviario rappresenta le ristrutturazioni mirate soprattutto al comfort dei passeggeri sui treni che non coinvolgono grosse modifiche strutturali
 Restyling – in campo automobilistico si intende una serie di modifiche che vengono fatte su un dato modello, già presente sul mercato, per rilanciarne le vendite